Schaal ist der Familienname folgender Personen:

 Barbara A. Schaal (* 1947), US-amerikanische Evolutionsbiologin
 Dirk Schaal (* 1970), deutscher Wirtschaftshistoriker und Hochschullehrer
 Eric Schaal (1905–1994), deutscher Fotograf
 Eugen Schaal (1842–1928), deutscher Chemiker
 Ferdinand Schaal (1889–1962), deutscher Offizier, General der Panzertruppe und Beteiligter des Hitler-Attentats vom 20. Juli 1944
 François Ignace Schaal (1747–1833), französischer Revolutions-General
 Friedrich von Schaal (1842–1909), deutscher Eisenbahn- und Wasserbauingenieur
 Gabriele Schaal (* 1944), deutsche Basketballspielerin
 Gary Schaal (* 1971), deutscher Politikwissenschaftler

 Inge Schaal (1941–2022), deutsche Schlagersängerin, siehe Susi Dorée
 Karl-August Schaal (1935–2017), deutscher Landespolitiker (Baden-Württemberg) (REP)
 Klaus Peter Schaal (1940–2016), deutscher Mediziner und Mikrobiologe
 Kristen Schaal (* 1978), US-amerikanische Komikerin
 Lucas Schaal (* 1990), deutscher Politiker (CDU), MdA
 Monika Schaal (* 1945), deutsche Landespolitikerin (Hamburg) (SPD)
 Richard Schaal († 2014), US-amerikanischer Schauspieler
 Rudolf Schaal (1898–1994), deutscher Psychologe
 Stefan Schaal, deutscher Informatiker
 Ulrich Schaal (* 1964), deutscher Manager und Schriftsteller
 Wendy Schaal (* 1954), US-amerikanische Schauspielerin
 Werner Schaal (* 1934), deutscher Mathematiker

Schaal ist der Name folgender geographischer Objekte:
 Schaal, deutscher Name des Dorfes Șoala im Kreis Sibiu in Siebenbürgen

Siehe auch:

 Alte Schaal
 Schal